Пічу́гін () — російське прізвище.

Відомі носії 

 Пічугін Володимир Михайлович (1925) — радянський військовик, учасник Другої світової війни.
 Пічугін Михайло Федорович — генерал-майор Збройних сил України. Лицар ордена Богдана Хмельницького III ступеня.
 Пічугін Федір Пилипович (1891—1972) — радянський воєначальник часів Другої світової війни.

Примітки